Кови — англоязычная фамилия. Известные носители:
 Кови, Алессандро (род. 1998) — итальянский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Кови, Деб (род. 1961) — канадская хоккеистка на траве.
 Кови, Ричард Освальд (род. 1946) — астронавт НАСА.
 Кови, Рэйчел (род. 1998) — американская актриса.
 Кови, Стивен (1932—2012) — писатель, тренер личной эффективности и эффективному управлению.